U.S. National Championships 1895 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1895 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–25 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 25–29 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to piętnasta edycja turnieju męskiego i dziewiąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1895 w Ameryce Północnej
1895 w tenisie ziemnym
US Open według lat